Tetracloro-dibenzo-diossina – composto chimico
 TCDD – Ferrovie Statali della Repubblica Turca